Niemcy:
 Allmannsweiler – dzielnica Friedrichshafen
 Allmannsweiler – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach